Volanen är ett efternamn, som burits av bland andra:
Eeva-Kaarina Volanen (1921–1999), finländsk skådespelare
Reino Volanen (1890–1962), finländsk operasångare och skådespelare